Тед Донато (,  28 квітня 1969, Бостон) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 98-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Оттава Сенаторс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Даллас Старс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Сент-Луїс Блюз» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Був гравцем молодіжної збірної США, у складі якої брав участь у 7 іграх. Виступав за національну збірну США, провів 29 ігор в її складі.

Тренерська кар'єра 
З 2004 головний тренер команди Гарвардського університету.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Уродженці Бостона
американські хокеїсти
Американські хокейні тренери‎
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «ТуТо»
Спортсмени з Массачусетсу